Esistono più comuni francesi con questo nome

Étrépilly – Aisne
Étrépilly – Senna e Marna